Арно Артур Вахман (;  — ) — немецкий астроном.

Совместно с Арнольдом Швассманом открыл короткопериодические кометы 29P/Швассмана — Вахмана, 31P/Швассмана — Вахмана и 73P/Швассмана — Вахмана.

Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет